Сергей Светлаков: Светлаков, Сергей Николаевич (род. 1961) — художник
 Светлаков, Сергей Юрьевич (род. 1977) — российский юморист, актёр, сценарист и продюсер.